La nazionale di pallavolo maschile della Repubblica Ceca è una squadra europea composta dai migliori giocatori di pallavolo della Repubblica Ceca ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Repubblica Ceca.

Rosa
Segue la rosa dei giocatori convocati per l'European Golden League 2022.

Risultati

Campionato mondiale

Campionato europeo

World League

Volleyball Challenger Cup

European Golden League

Collegamenti esterni